Etna kan syfta på:
 11249 Etna − en asteroid i huvudbältet
 ETNA – en fransk högskola, se École des technologies numériques appliquées

Geografi

Antarktis 

 Etna (ö),

Italien 

 Etna, vulkan, Sicilien, Catania,

Norge 

 Etna (vattendrag), Oppland fylke,

USA 

 Etna, Ohio, ort, Licking County, 
 Etna, Maine, ort, Penobscot County, 
 Etna, Pennsylvania, ort, Allegheny County, 
 Etna, Kalifornien, ort, Siskiyou County, 
 Etna, Wyoming, ort, Lincoln County,